Alecto peut faire référence à :
 , en histoire navale, torpilleur de l'US Navy ;
 Alecto, dans la mythologie grecque, dans la mythologie grecque, une des Érinyes ;
 (465) Alecto, en astronomie, un astéroïde de la ceinture située entre Mars et Jupiter ;
 Alecto, en taxonomie, le nom de 3 espèces d'oiseaux qui constituent les genres Bubalornis et Dinemellia ;
 Alecto, en artillerie, un canon automoteur britannique expérimental.

Voir aussi 
 , deux espèces de serpents